Margaret Geddes ist der Name folgender Personen:

* Margaret Geddes (Schriftstellerin) (* 1949), australische Schriftstellerin 
 Margaret Geddes (Architektin), US-amerikanische Architektin 
 Margaret Campbell Geddes, Geburtsname von Margaret von Hessen und bei Rhein (1913–1997), Funktionärin des Deutschen Roten Kreuzes